Die Abkürzung EAX steht für:

 Environmental Audio Extensions, eine Soundtechnologie von Creative Labs
 Electronic Automatic Exchange 
 Extended Accumulator, ein Prozessor-Register der IA-32-Architektur (extended steht für die Erweiterung von 16 auf 32 Bit)

EAX